Das AON Open Challenger 2011 war die neunte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Genua. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 6. bis 11. September 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 24 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 85.000 Euro.

Im Einzel siegte der an Position sechs gesetzte Slowake Martin Kližan, der das Finale gegen den ungesetzten Argentinier Leonardo Mayer in zwei Sätzen gewann. Dies war der zweite Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere. Vorjahressieger Fabio Fognini aus Italien trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die topgesetzte deutsch-argentinische Paarung, bestehend aus Dustin Brown und Horacio Zeballos, das Finale gegen die an Position drei gesetzten Jordan Kerr aus Australien und Travis Parrott aus den USA in zwei Sätzen gewinnen. Dies war Browns neunter Titel seiner Karriere auf der Challenger Tour im Doppel und der zweite dieser Saison. Für Zeballos war es der 15. Titel bei einem Doppelturnier auf Challenger-Ebene und ebenfalls der zweite der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Erfolg. Die deutschen Vorjahressieger Andre Begemann und Martin Emmrich traten in diesem Jahr beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Genua
Centro Sportivo Valletta Cambiaso